Dit is de wereldranglijst van oktober 1995 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 oktober 1995.

Mannen 10